

Lokalizacje

Niemcy 
 Hacklberg – dzielnica Pasawy
 Hacklberg – obszar wolny administracyjnie w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Kelheim

Inne 
 Browar Hacklberg